Ghiretti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Ghiretti (* 2002), französischer Rennfahrer
 Gasparo Ghiretti (1747–1797), italienischer Komponist, Kontrapunktist und Geiger